

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Czapliniec – część miasta Bełchatów
 Czapliniec – część miasta Police
 Czapliniec – osada leśna wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Rezerwaty przyrody w Polsce  
 Czapliniec – dawna nazwa (do 2017 roku) rezerwatu przyrody Stary Czapliniec na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w województwie warmińsko-mazurskim
 Czapliniec Bełda – rezerwat przyrody w gminie Rajgród w województwie podlaskim
 Czapliniec koło Gołębia – rezerwat przyrody w gminie Puławy w województwie lubelskim
 Czapliniec Koźliny – zlikwidowany rezerwat przyrody w gminie Lubiewo w województwie kujawsko-pomorskim
 Czapliniec Kuźnicki – zlikwidowany rezerwat przyrody w gminie Czarnków w województwie wielkopolskim
 Czapliniec Ostrowo – dawna nazwa (do 2017 roku) rezerwatu przyrody Ostrowo w gminie Miradz w województwie kujawsko-pomorskim
 Czapliniec Werski – zlikwidowany rezerwat przyrody w gminie Rybno w województwie warmińsko-mazurskim
 Czapliniec w Uroczysku Feliksówka – rezerwat przyrody w gminie Radzyń Podlaski w województwie lubelskim
 Czapliniec w Wierzysku – rezerwat przyrody w gminie Kościerzyna w województwie pomorskim

Obszary ochrony ścisłej w Polsce 
 Czapliniec – obszar ochrony ścisłej (dawniej rezerwat ścisły) w Kampinoskim Parku Narodowym, w województwie mazowieckim
 Czapliniec – obszar ochrony ścisłej (dawniej rezerwat ścisły) w Wielkopolskim Parku Narodowym, w województwie wielkopolskim